Каппа Майки () — американский мультипликационный ситком, созданный Ларри Шварцем и Сергеем Анисковым в 2006 году.

Сюжет 
У японского сериала «Лили Му» упал рейтинг, и поэтому объявили розыгрыш: по всему свету выпустили карточки, и только на одной из них надпись «You are a winner» («Вы выиграли»). Тем временем в США Майки Саймон (полное имя Майкл Александр Саймон) хочет стать знаменитым актёром. Ему везёт: ему попадается счастливая карточка и он едет сниматься и становится супер звездой.

Производство 
Технически сериал реализован в стиле, претендующим на изображение манги и использующем обязательные для жанра элементы, такие как цветные волосы у персонажей, характерное схематическое отображение некоторых эмоциональных состояний персонажей (капля у виска символизирует смущение или озадаченность, вздувшиеся на лбу вены сопровождают состояние злости).

При этом главный герой сериала, американец Майки Саймон отрисован в ключе, более традиционном для западной  анимации: у него более пропорциональное тело, монохромные и просто прорисованные глаза и хуже прорисована прическа, персонаж имеет толстую чёрную обводку вокруг своего силуэта. Такая разница в изображении призвана подчеркнуть его «инородность» в псевдояпонском антураже.

Показ сериала в России 
С 2006 по 2009 год транслировался на телеканале Nickelodeon.

Персонажи 
 Майкл Александр Саймон — Просто — Майки. Главный герой сериала «Лили Му», американец, дружит с Гонардом, нравится Мицуки, проявляет симпатию к Лили, выиграл свою роль в сериале во время рекламной акции сериала, пытаясь поднять рейтинги введением нового персонажа. (Только контуры Майки выделены чёрным цветом) (русский дубляж: Сергей Балабанов).
 Гонард — синеволосый гигант, лучший друг Майки Саймона, играет в «Лили Му» одноимённого злодея. Приглуповат и всё время хочет что-нибудь съесть. (русский дубляж: 1 сезон — Петр Иващенко, позже — Сергей Бурунов).
 Гуано — режиссёр, актёр и сценарист сериала «Лили Му». Некое существо с фиолетовой шерстью, посередине живота у него голубой кристалл. У Гуано множество фобий, таких как: боязнь облаков, бабочек, папарацци, старой мебели. Так же Гуано никогда не моется. Впоследствии Гуано оказывается сыном Озу в костюме. (русский дубляж: — Сергей Казаков).
 Мицуки — синеволосая актриса сериала «Лили Му», добрая и милая готовая всегда и всем помочь. Влюблена в Майки. (русский дубляж: — Елена Чебатуркина, песню «44 ёмкости» исполняет — Ольга Голованова).
 Лили — актриса сериала «Лили Му», подруга Мицуки и Майки, просто красавица-блондинка, которая готова поорать на Майки. (русский дубляж: — Ольга Голованова).
 Озу — продюсер сериала «Лили Му». Старый и ворчливый. Любит свой бонсай. Есть старший брат Брозу. (русский дубляж: 1 сезон — Петр Иващенко, позже — Сергей Бурунов).
 Подлиза — помощник Озу, подлизывающийся к словам последнего. (русский дубляж: — Сергей Казаков)
 Брозу — рэпер, брат Озу, родившийся на одну секунду раньше. Брозу принадлежит 51 % от прибыли «Лили Му» (позднее проиграл свою долю в хип-хоп дуэли с Майки и Озу). (русский дубляж: 1 сезон — Петр Иващенко).
 Йоши — неудачливый оператор. (русский дубляж: Сергей Балабанов).

Примечания

Ссылки 
 
 Cross-Cultural Cartoons: Larry Schwarz and the Animation Collective на сайте журнала Animation World Magazine
 Официальный сайт
 Фан-сайт

Мультсериалы канала Nickelodeon
Flash-сериалы США
Мультсериалы-ситкомы
Мультсериалы США, запущенные в 2006 году
Мультсериалы США, завершённые в 2008 году